plaatsen
 Adorf (Diemelsee), stadsdeel van de gemeente Diemelsee in de Duitse deelstaat Hessen
 Adorf/Erzgeb., stadsdeel van de gemeente Neukirchen/Erzgeb. in de Duitse deelstaat Saksen
 Adorf/Vogtl., gemeente en plaats in de Duitse deelstaat Saksen
 Adorf (Twist), dorp in het zuiden van de Duitse gemeente Twist, deelstaat Nedersaksen

personen
Mario Adorf, een Duitse toneel- en filmacteur (1930)

Zie ook 
 Aadorf, gemeente in Zwitserland